Impostorul se poate referi la:

 Impostorul (povestire), o povestire de Philip K. Dick din 1953
 Impostorul (film din 1944), un film din 1944 regizat de Julien Duvivier
 Impostorul (film din 2001), un film din 2001 regizat de Gary Fleder bazat pe povestirea omonimă 
 Impostorul (film din 2004) (titlu original: Criminal), un film din 2004 regizat de Gregory Jacobs
 Impostorul (piesă de teatru), o piesă de teatru de Carlo Goldoni
 „Impostorul” (The Naked Time), un episod Star Trek: Seria originală